Diese Episodenliste enthält die Folgen der Anime-Fernsehserie zur japanischen Romanreihe Tensei Shitara Slime Datta Ken.

Staffel 1

Staffel 2 

Die gesamte erste Staffel und die erste Hälfte der zweiten Staffel ist auf Japanisch mit deutschen Untertiteln kostenlos bei Crunchyroll verfügbar.

Weblinks 
 That Time I Got Reincarnated as a Slime – Online-Stream – Schau auf Crunchyroll

Einzelnachweise 

Episodenliste